Salza ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Gegenstände:

Gemeinde und Orte:
 Salza (Nordhausen), Stadtteil der Stadt Nordhausen, Thüringen
 Salza (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ortschaft von Mitterberg-Sankt Martin, Steiermark
 Salza di Pinerolo, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien
 Salza Irpina, Gemeinde in der Provinz Avellino, Italien
 Salza (Aude), Gemeinde im Département Aude, Frankreich
historisch:
 Zalec, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945 Salza, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Bad Langensalza, Stadt in Deutschland (bis ins 16. Jahrhundert Salza)

Fließgewässer:
 Salza (Enns), auch Mariazeller Salza, rechter Zufluss der Enns bei Großreifling, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Salzabach, linker Zufluss der Enns gegenüber Niederöblarn, Marktgemeinde Öblarn, Bezirk Liezen, Steiermark
 Salza (Helme), linker Zufluss der Helme in Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen; mit Karstquelle  Salzaspring
 Salza, früherer Name am württembergischen Oberlauf der Salzach (Saalbach), linker Oberlauf der Saalbach in Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Salza (Saale), linker Zufluss der Saale bei Salzmünde, Gemeinde Salzatal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Salza, früherer Name der Salzach im Salzburger Land, rechter Zufluss des Inns bei Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Salzabach (Teichl), Bach vom Sengsengebirge bei Windischgarsten, Oberösterreich
 Salza (Unstrut), rechter Zufluss der Unstrut bei Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Salza ist der Familienname folgender Personen:
 Salza (Adelsgeschlecht), Grafen, Freiherren und Herren von Sal(t)za, thüringischer Uradel

 Anton Jegorowitsch von Salza (1843–1916), russischer Infanteriegeneral
 Christoph Friedrich von Salza, (nach 1605–1673), Kurfürstlich sächsischer Rat
 Hermann Aleksander Eduard von Salza (1885–1946), deutschbaltischer Baron und Konteradmiral
 Hermann von Salza (1170/1180–1239), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Jacob von Salza (Jurist) (1526–1589), deutscher Jurist, Beamter, Kaiserlicher Rat und Schriftsteller 
 Jakob von Salza (1481–1539), Bischof von Breslau
 Nicholas D’Antonio Salza OFM (1916–2009), Prälat von Inmaculada Concepción de la B.V.M. en Olancho, Mexiko

Siehe auch:
 Saltza
 Salzatal
 Neusalza, Niedersalza, Hohensalza
 Sulza